Germania
Löbnitz – comune della Pomerania Anteriore Settentrionale
Löbnitz – comune della Sassonia